Альфо́нсо () — чоловіче особове ім'я. Використовується переважно в Італії та країнах, що говорять іспанською мовою (Іспанія, Аргентина, Мексика, Чилі тощо). Походить від готського імені Адальсфунс (, Adalsfuns, «шляхетний, сміливий»). Інші форми — Афонсу (в португаломовних країнах), Альфонс (в німецькомовних країнах) тощо.

Особи

Королі Арагону 
 Альфонсо I (1104—1134)
 Альфонсо II (1164—1196)
 Альфонсо IІІ (1285—1291)
 Альфонсо IV (1327—1336)
 Альфонсо V (1416—1458)

Королі Астурії, Леону, Кастилії 
 Альфонсо I — король Астурії (739—757) 
 Альфонсо II — король Астурії  (791—842)
 Альфонсо III — король Астурії (866—910)
 Альфонсо IV — король Леону (926—929)
 Альфонсо V — король Леону (999—1028)
 Альфонсо VI — король Кастилії і Леону
 Альфонсо VII — король Кастилії (1126—1157)
 Альфонсо VIII — король Кастилії (1158—1214)
 Альфонсо IX — король Леону (1188—1230)
 Альфонсо X — король Кастилії (1252—1284)
 Альфонсо XI — король Кастилії (1312—1350)

Королі Португалії 

Альфонсо I — король Португалії (1139—1185)
Альфонсо II — король Португалії (1211—1223)
Альфонсо III — король Португалії (1248—1279)
Альфонсо IV — король Португалії (1325—1357)
Альфонсо V — король Португалії (1438—1477, 1477—1481)
Альфонсо VI — король Португалії (1656—1683)

Інші 
 Альфонсо — король Галісії (925—926)
 Альфонсо II — король Неаполю (1494—1495)
 Альфонсо Бурбон-Сицилійський, граф ді Казерта
 Альфонсо Вуд
 Альфонсо Гарсія Роблес
 Альфонсо Гомес-Рехон
 Альфонсо Гонсалес
 Альфонсо Дейвіс
 Альфонсо Домінгес
 Альфонсо Кано
 Альфонсо Куарон
 Альфонсо Негро
 Альфонсо Оїтеронг
 Альфонсо Педраса
 Альфонсо Перес
 Альфонсо Портільо
 Альфонсо Серон

Чоловічі імена
Іспанські імена
Італійські імена